Сезон ФК «Хетафе» 2018—2019 - сезон футбольного клубу Хетафе в найвищій лізі іспанського футболу. Окрім Ла-Ліги клуб взяв участь у Копа-дель-Рей. Охоплює проміжок часу від 1 липня 2018 до 30 червня 2019 року.

Гравці

Резервна команда

В оренді в іншому клубі

Трансфери

Прийшли

Пішли

Змагання

Усі турніри

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено станом на 18 травня 2019

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що в цьому сезоні виходили на поле, або мали номер у складі, але потім полишили клуб
|-

|}

Бомбардири

Примітки 

Сезони ФК «Хетафе»
Хетафе